Ты́шка () — польская фамилия. Известные носители:

 Ян Тышка (1867–1919) — псевдоним политика Лео Йогихеса.
 Тышка, Казимеж (1872–1952) — министр железных дорог Польши.
 Баррера Тышка, Альберто (род. 1960) — венесуэльский писатель, журналист, сценарист.

См. также 
 Тышка Каленикович